Dario kan syfta på:

Dario (djur) – ett släkte av havs fiskar
 Dario (krater)  – en krater på Merkurius
 Ciudad Darío  – en kommun i Nicaragua

Personer
Rubén Darío (1887–1916), en nicaraguansk poet

Se även
 Dareios